

Geografia 
 Villacañas – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Beatriz Villacañas – scrittrice e poetessa spagnola
 Juan Antonio Villacañas – poeta, saggista e critico letterario spagnolo